

Міхейлень () — комуна у повіті Ботошані.
 Міхейлень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Міхейлень.
 Міхейлень () — комуна у повіті Харгіта.
 Міхейлень () — село у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Міхейлень.
 Міхейлень () — комуна у повіті Сібіу.
 Міхейлень () — село у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Міхейлень.
 Міхейлень () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бучеш.
 Міхейлень () — село у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Шимонешть.

Міхайлень () — село у Бричанському районі.
 Міхейлень () — село у Ришканському районі.